Adunați se poate referi la:

 Localități din România:
 Adunați, o localitate în județul Argeș
 Adunați, o localitate în județul Prahova, reședința comunei cu același nume

 Localități din România cu nume compuse:
 Adunații-Copăceni, o localitate în județul Giurgiu, reședința comunei cu același nume
 Adunații Teiului, o localitate în județul Mehedinți

Toponime românești